Luis David Martínez e Felipe Meligeni Alves erano i detentori del titolo ma solo Martínez ha scelto di partecipare in coppia con Roberto Quiroz. 

In finale Jesper de Jong e Bart Stevens hanno sconfitto Diego Hidalgo e Cristian Rodríguez con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Luis David Martínez /  Roberto Quiroz (primo turno)
  Fernando Romboli /  Federico Zeballos (semifinale)

  Nicolás Barrientos /  Alejandro Gómez (semifinale) 
  Diego Hidalgo /  Cristian Rodríguez (finale)

Wildcard 

  Francisco Castro /  Miguel Mateo Larrea Sicco (primo turno)
  Facundo Díaz Acosta /  Nick Hardt (quarti di finale)

  Alejandro González /  Álvaro Guillén Meza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2021